Godart ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Godart  (* 1950), französische Chansonsängerin
 Jean-Baptiste Godart (1775–1825), französischer Entomologe
 Louis Godart (* 1945), belgisch-italienischer Klassischer Philologe und Mykenologe
 Maxime Godart (* 1999), französischer Schauspieler
 Pascal Godart (* 1971), französischer Pianist
 Suzie Godart (* 1962), luxemburgische Radrennfahrerin

Godart steht für:

 (7043) Godart, ein nach Odon Godart (1913–1996) benannter Asteroid

Siehe auch:

 Goddard
 Godard